Nejc Frank (ur. 12 maja 1987 w Jesenicach) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSD Stol Žirovnica. Mistrz świata juniorów oraz mistrz uniwersjady w konkursach drużynowych.

Przebieg kariery 
9 lipca 2004 w Velenje zadebiutował w zawodach letniej edycji Pucharu Kontynentalnego. Swój pierwszy start w zawodach tej rangi ukończył na 16. miejscu. 26 grudnia tego samego roku zajął najwyższe w karierze miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego. Był 7. w Sankt Moritz.

W 2005 zdobył dwa medale zimowej uniwersjady rozgrywanej w Innsbrucku. 13 stycznia w konkursie indywidualnym na Toni-Seelos-Olympiaschanze stanął na najniższym stopniu podium, oddając skoki na 93. i 91. metr. Przegrał z Austriakami Manuelem Fettnerem i Reinhardem Schwarzenbergerem. W rywalizacji zespołowej zdobył złoto wraz z Rokiem Urbancem i Anže Damjanem.

22 i 23 stycznia 2005 wziął udział w indywidualnych konkursach Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Zajął miejsca odpowiednio 43. i 40. Na zakończenie sezonu 2004/2005 zdobył złoty medal podczas drużynowych zawodów mistrzostw świata juniorów rozgrywanych w Rovaniemi. Oprócz Franka w zwycięskim zespole znaleźli się Mitja Mežnar, Matevž Šparovec i Jurij Tepeš.

26 lutego 2005 podczas zawodów Alpen Cup ustanowił zimowy rekord skoczni Adlerschanze w Hinterzarten wynoszący 107,5 metra. Rezultat ten dzień później poprawił o 3,5 metra Niemiec Tobias Bogner. W sezonie 2004/2005 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Alp, zwyciężając w dwóch konkursach oraz dwukrotnie zajmując drugą lokatę.

Po sezonie 2004/2005 startował wyłącznie w zawodach Pucharu Kontynentalnego oraz FIS Cup. W sezonie 2006/2007 ponownie był uczestnikiem uniwersjady, jednak nie powtórzył wyniku sprzed dwóch lat. Indywidualnie zajął miejsca 18. i 35., natomiast wraz z drużyną uplasował się na 8. miejscu.

Jego ostatnim międzynarodowym występem był konkurs FIS Cup w Ljubnie rozegrany 1 marca 2009. Zajął w nim drugie miejsce. Przed sezonem 2010/2011 został asystentem trenera reprezentacji Słowenii w skokach narciarskich, Gorana Janusa.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 39.
 sezon 2005/2006: 93.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004: 65.
 2005: 43.
 2006: 76.
 2007: 69.
 2008: 97.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 94.
 sezon 2007/2008: 20.
 sezon 2008/2009: 20.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Eisenerz – 19 stycznia 2008 (2. miejsce)
  Szczyrbskie Jezioro – 20 grudnia 2008 (3. miejsce)
  Ljubno – 1 marca 2009 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Jesenicach (mieście w Słowenii)